Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 25 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 25 марта в 12:11 по местному времени (UTC+10). Финал проводился в тот же день в 19:52.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

400 м, вольный стиль, женщины